Barataria peut faire référence à :
 Barataria, une île de fiction offerte par des nobles à Sancho Panza dans le Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Le nom vient de l'Espagnol barato, qui signifie « de peu de valeur » ;
 La ville de Barataria, au sud-est de La Nouvelle-Orléans ;
 La Baie de Barataria, utilisée comme base opérationnelle par les pirates menés par Jean Lafitte au début du  et qui a donné son nom au « Royaume de Barataria », territoire que Lafitte s'est arrogé pendant plusieurs années ;
 Le Bayou Barataria, qui s'étend de la baie du même nom jusqu'à la ville de La Fourche ;
 La Réserve de Barataria, qui fait partie du Parc Historique National et Réserve Jean Lafitte près de Marero ;
 Barataria, un royaume républicain fictif qui apparaît dans l'opéra comique de W. S. Gilbert et Arthur Sullivan, The Gondoliers ;
 Barataria, une ville de Trinité-et-Tobago.